Grote wilgwratgalmug
 Kleine wilgwratgalmug